Севи́дов — русская фамилия. Происхождение фамилии — от тюркского имени Сеид, означающего по-арабски «счастливый» .

 Севидов, Анатолий Владимирович (1947—1997) — советский хоккеист.
 Севидов, Антон Олегович (род. 1980) — российский музыкант, композитор.
 Севидов, Аркадий Гаврилович (род. 1947) — пианист, народный артист России (1998).
 Севидов, Юрий Александрович (1942—2010) — советский футболист и тренер. Российский футбольный обозреватель.

Примечания